Imię i nazwisko Archie Robertson nosili lub noszą m.in.:
 Arthur James "Archie" Robertson (1879–1957) – szkocki lekkoatleta, mistrz olimpijski
 Archibald "Archie" Clark Robertson (1929–1978) – szkocki piłkarz